Nachverbrennung steht für:
 Katalytische Nachverbrennung, ein Verfahren zur Abgasreinigung
 Regenerative Nachverbrennung, ein Verfahren zur Abgasreinigung
 Thermische Nachverbrennung, ein Verfahren zur Abgasreinigung
 eine Methode zur Schuberhöhung von Turbinenstrahltriebwerken, siehe Nachbrenner